Нёллер (), () — немецкая фамилия. В зарубежной передаче иногда выглядит как Ноллер (в связи с игнорированием умлаута).

Известные носители фамилии 

 Ноллер, Ганс — немецкий (ФРГ) гастроэнтеролог.
 Ноллер, Гарри — американский биолог, иностранный член РАН.

См. также 
 Кнеллер